Fast Car — пісня Трейсі Чепмен, випущена 1988 року. Вийшла в альбомі Tracy Chapman, а також як сингл.

Пісня отримала премію Греммі за найкращий жіночий вокал та потрапила до списку 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone

Фрагмент пісні був використаний групою «Мальчишник» у пісні «Медляк».

Пісні 1987
Сингли 1988
Пісні США
Англомовні пісні
Дебютні сингли
Пісні, які ввійшли у список 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу «Rolling Stone»
Пісні за алфавітом